Чечень — топоним.
 Чечень — остров в северо-западной части Каспийского моря.
 Чечень — старое название Чечен-Аула.
 Чечень — архипелаг в Каспийском море.
 Чечень — не локализованное позднесредневековое городище на Северном Кавказе.
 Остров Чечень — село в Дагестане.
 Новый Чечень — село на севере Кизлярского района Дагестана.

Примечания